Пётр Ратов:
 Ратов, Пётр Алексеевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 8179; 26 ноября 1849.
 Ратов, Пётр Филиппович (1897—1970) — советский разведчик, генерал-майор.